Ihrig ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Ihrig (1866–1941), Odenwälder Original
 Stefan Ihrig, Historiker
 Tevin Ihrig (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Wilfried Ihrig (* 1953), deutscher Literaturwissenschaftler